Ралли Испании 2021 года (официально RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2021) — одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 14 по 17 октября в Испании. Это 56-ое Ралли Испании в истории, и 29-ое в рамках чемпионата мира. 

Вторую победу в сезоне, вторую подряд в Испании и пятнадцатую в карьере одержал бельгиец Тьерри Невилль. И Невилль, и Дани Сордо взошли на подиум почёта в пятидесятый раз.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 2021 Rally Catalunya/ Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году